Wannabe (canção) — primeiro single das Spice Girls do álbum Spice
 Wannabe ou Script kiddie — como são referidos os iniciantes na computação
Wannabe — termo que se refere às pessoas (usualmente garotas) que queriam ser ou vestiam-se como a cantora Madonna, quando lançado seu álbum Like a Virgin

Desambiguações de música